Martinon ist der Familienname folgender Personen:
 Frédéric Martinon, französischer Immunologe
 Jean Martinon (1910–1976), französischer Dirigent und Komponist
 Philippe Martinon (* 1859; † 1917 ?), französischer Romanist